Invictus ( — непідкорений, нескорений) може означати:
 Invictus — вірш Вільяма Ернеста Генлі.
 Invictus — студійний альбом гурту «Сокира Перуна».
 Invictus — студійний альбом гурту Virgin Steele.
 Invictus Gaming — китайська кіберспортивна організація.
 «Непідкорений» — біографічна драма, заснована на житті Нельсона Мандели.

Див. також 
 Sol Invictus («Непереможне Сонце») — офіційний культ римського бога сонця Соля.